Union har flere betydninger:

 Union (kulturhus) – kulturhus på Nørrebro i København
 Union City – en by i New Jersey
 Union - et andet ord for forbund

Se også 
 Den Europæiske Union – europæisk politisk-økonomisk union
 Kalmarunionen – en nordisk personalunion
 Personalunion – når flere selvstændige lande deler regent
 De unerede kirker – græsk-katolske kirker, der er i union med den romersk-katolske kirke
 Unierede kirker (evangeliske) – sammenslutning af flere evangeliske kirkeretninger
 Unionen – de amerikanske nordstater